Lubbock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Lubbock, 1st Baron Avebury
 John Lubbock
 Roger Lubbock